Neptun – ósma według oddalenia od Słońca planeta w Układzie Słonecznym
 neptun (łac. neptunium) – pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców (symbol Np)
 Neptun – w mitologii rzymskiej bóg mórz i żeglarzy
 Neptun – polska marka telewizorów
 Neptun 156 – typ monitora
 „Neptun” – nazwa okrętów
 „Neptun” – polski rzeczny holownik ratowniczy
 „Neptun” – polski rzeczny holownik, zbudowany w 1921 roku
 „Neptun” – statek estoński, wodowany pod nazwą „Cesariewicz Aleksiej”
 Neptun – budynek wysokościowy w Gdańsku
 Neptun – pocisk przeciwokrętowy

Zobacz też 

 Neptun Końskie – klub sportowy w Końskich
 Fontanna Neptuna – strona ujednoznaczniająca
 galeon Neptun – replika galeonu
 gorący neptun – typ planety pozasłonecznej
 Klub Imprez na Orientację Neptun – klub turystyczny w Gdańsku